D’Ailly ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Jan d’Ailly (1902–1967), niederländischer Politiker (PvdA), Bürgermeister von Amsterdam
 Pierre d’Ailly (1350/51–1420), französischer Theologe
 Sven d’Ailly (1892–1969), schwedischer Opernsänger (Bass)